Gagelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Gagelmann, Autor und Übersetzer
 Peter Gagelmann (* 1968), deutscher Fußballschiedsrichter
 Rolf Gagelmann (1939–2022), deutscher Politiker (CDU)